Bob Tombari (né le  à Sault-Sainte-Marie, province de l'Ontario) est un ancien joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière 
En 1964, il commence sa carrière avec les Greyhounds de Sault Ste. Marie. En 1967, il est choisi en , en  lors du repêchage amateur de la Ligue nationale de hockey par les Blackhawks de Chicago. En 1967, il passe professionnel avec les Mohawks de Muskegon dans la Ligue internationale de hockey. Les Mohawks remportent la Coupe Turner 1968. En 1978, il met un terme à sa carrière qu'il a passé en intégralité avec cette équipe.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

|1964-1965||Greyhounds de Sault Ste. Marie||NOJHL||40||20||25||45||23|| || || || || 
|-
|1965-1966||Greyhounds de Sault Ste. Marie||NOJHL|| || || || || || || || || || 
|-
|1967-1968||Mohawks de Muskegon||LIH||65||19||33||52||67||9||1||5||6||8
|-
|1968-1969||Mohawks de Muskegon||LIH||65||35||46||81||60||11||4||3||7||6
|-
|1969-1970||Mohawks de Muskegon||LIH||72||36||35||71||83||6||5||1||6||17
|-
|1970-1971||Mohawks de Muskegon||LIH||72||26||39||65||69||6||1||2||3||6
|-
|1971-1972||Mohawks de Muskegon||LIH||72||25||42||67||62||11||8||2||10||27
|-
|1972-1973||Mohawks de Muskegon||LIH||74||35||65||100||71||-||-||-||-||-
|-
|1973-1974||Mohawks de Muskegon||LIH||76||22||43||65||55||3||1||2||3||0
|-
|1974-1975||Mohawks de Muskegon||LIH||74||33||55||88||14||12||5||9||14||13
|-
|1975-1976||Mohawks de Muskegon||LIH||78||26||31||57||31||5||1||1||2||2
|-
|1976-1977||Mohawks de Muskegon||LIH||78||12||22||34||51||7||1||4||5||0
|-
|1977-1978||Mohawks de Muskegon||LIH||79||12||25||37||51||6||0||1||1||0

|805||281||436||717||614||76||27||30||57||79

Références

Voir aussi 

Naissance en août 1946
Naissance à Sault-Sainte-Marie (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Blackhawks de Chicago
Joueur des Mohawks de Muskegon
Champion de la Coupe Turner
Attaquant de hockey sur glace